En , Wróblew désigne :

 dans la voïvodie de Łódź :
 Wróblew, un village du powiat de Sieradz,
 il est le siège de la gmina de Wróblew ;
 Wróblew, un village du powiat de Wieluń ;
 Wróblew, un village du powiat de Zgierz.